Быдгощ-Главный () — один из крупнейших вокзалов Польши, и самый крупный в Куявско-Поморском воеводстве. По классификации польских железных дорог имеет высшую категорию.

В 2014–2015 годах была проведена комплексная реконструкция главного вокзала которая обошлась в 164 млн злотых.

Ссылки 
 Информации в базе atlaskolejowy.pl
 Информации в базе bazakolejowa.pl

Железнодорожные станции, открытые в 1851 году
Железнодорожные станции в Куявско-Поморском воеводстве
Транспорт в Быдгощи